«Испа́нские та́нцы» () — собрание пьес для скрипки с фортепиано испанского (баскского) скрипача-виртуоза и композитора Пабло де Сарасате в четырёх тетрадях. Они помечены номерами сочинений (opus) 21, 22, 23 и 26 и включают в себя по две пьесы каждая. Были опубликованы  соответственно в 1878, 1879, 1880 и 1882 годах. Первая тетрадь вышла с посвящением крупнейшему немецкому скрипачу того времени Йозефу Иоахиму. «Испанские танцы» имели большой успех, который сохранился за ними и поныне: они являются самым известным сочинением Сарасате для скрипки с фортепиано.

Состав сборника 

«Испанские танцы», тетрадь I, соч. 21 (опубл. 1878).
 № 1. Малагенья (Malagueña) D-dur.
 № 2. Хабанера (Habanera) d-moll.
«Испанские танцы», тетрадь II, соч. 22 (опубл. 1879).
 № 3. Андалузский романс (Romanza Andaluza) C-dur.
 № 4. Наваррская хота (Jota Navarra) D-dur.

«Испанские танцы», тетрадь III, соч. 23 (опубл. 1880).
 № 5.  (Playera) d-moll.
 № 6. Сапатеадо (Zapateado) A-dur.
«Испанские танцы», тетрадь IV, соч. 26 (опубл. 1882).
 № 7 [Вито] a-moll.
 № 8. [Хабанера] a-moll.

Общая характеристика 

Хотя последующие свои произведения композитор к этому собранию не относил, издатели часто печатали их с подзаголовком «испанский танец» или, наоборот, с общим заголовком «Испанские танцы», что позволяло, очевидно, добиться бо́льших продаж. Эта хитрость отчасти была оправдана: множество произведений Сарасате действительно близки по духу к «Испанским танцам». И наоборот: ни № 3, ни тем более № 7 из этого собрания не являются танцами, это песни.

Пьесы сгруппированы по две в тетради: медленная и быстрая, первая служит своеобразной «прелюдией» ко второй (обычная практика для того времени). К этому добавляется противопоставление мажора и минора. В первой тетради взяты одноимённые тональности (Ре мажор и ре минор). Во второй тетради это противопоставление только имитируется: вступление к хоте написано в тональности минорной доминанты (ля минор), которая одновременно является параллельной к тональности романса (До мажор). В третьей тетради лады меняются местами: первая пьеса написана в миноре, вторая — в мажоре. Примечательно, что плайера заканчивается протяжной доминантой (ля), которая оказывается затем тоникой сапатеадо. «Перевёрнутая» последовательность ладов сохраняется и в четвёртой тетради, обе пьесы которой написаны в ля миноре, однако во внешних частях хабанеры преобладает До мажор (средняя часть вся написана в Ре мажоре), а минорная главная тема дуэта, обработанного Сарасате, воспринимается скорее как вступление (это привело к ошибке в изданиях, где хабанера, поскольку названий у пьес из четвёртой тетради не было, обозначена как танец в До мажоре).

Несмотря на связь между пьесами в отдельных тетрадях, строго продуманного цикла нет. Порядок тетрадей носит произвольный характер, и они действительно могли бы быть дополнены ещё несколькими сочинениями такого же характера (в общем-то, уже четвёртая тетрадь является дополнением к первым трём: она вышла несколько позже, без названий танцев, в ней снова появляется хабанера — это повторение было бы нежелательным, если бы издание было объединено единой идеей). «Испанские танцы» Сарасате нельзя назвать предшественниками ни  Энрике Гранадоса, ни  Исаака Альбениса (первый появится через десять лет, вторая — почти через тридцать). Все пьесы Сарасате, однако, рисуют Испанию с разных сторон. Одни из них происходят из народной культуры, другие являются переложением песен и номеров из сарсуэл современных Сарасате испанских композиторов.

Источники 
Первую пару танцев составили малагенья и хабанера. Малагенья (№ 1) берёт своё название от города Малаги в Андалусии. Она, возможно, является собственным сочинением Сарасате. Источники хабанеры (№ 2), напротив, хорошо известны: её внешние части основаны на теме дуэта «Te llevaré a Puerto Rico…» (№ 3) из сарсуэлы «Человек слаб» () ; средняя часть представляет собой разработку песни «Nena mía»  (который обработал эту народную песню). Эту же хабанеру Барбьери использовал в финале своего виолончельного концерта Эдуар Лало.

Вторая тетрадь включает в себя «Андалузский романс» и «Наваррскую хоту». Музыка «Андалузского романса» (№ 3), как музыка малагеньи, принадлежит, вероятно, самому Сарасате. В средней его части появляется в несколько изменённом виде, но узнаваемая, мелодия традиционного андалузского . «Наваррская хота» (№ 4)
включает в себя две хоты. Первая взята из сарсуэлы  « мельник» (, № 15). Мелодии второй хоты были использованы также  в его концертной хоте для фортепиано «Да здравствует Наварра!» (, 1895).

В третью тетрадь вошли  и сапатеадо. Плайера (№ 5) сильно отличается от остальных пьес. В ней даётся образец канте хондо. Название сапатеадо (№ 6) происходит от  (сапог). Это быстрый трёхдольный танец.

Пьесы четвёртой тетради были изданы без заглавий. Седьмой «танец» является транскрипцией песни «Отъезд» () . Сарасате очень точно следует построению песни, позволяя себе добавить вариации только на стыке средней части и репризы. Восьмой танец представляет собой вторую хабанеру. Её первая, ля-минорная, тема, составившая внешние части, взята из дуэта «De la patria del cacao…» (№ 3) из сарсуэлы «Жмурки» .

Записи 
Существуют записи двух «Испанских танцев», сделанные самим Сарасате: первой хабанеры (№ 2) и сапатеадо (№ 6). Впоследствии «Испанские танцы» (целиком или отдельными пьесами) записывались большинством ведущих скрипачей XX века.

Примечания

Ссылки

Ноты 
 
 
 
 

Сарасате
Сарасате
Сарасате
Сарасате
Произведения Пабло де Сарасате
Сарасате